El Ferrari F80 Concept es un superdeportivo híbrido diseñado por Adriano Raeli. Su carrocería está basada en un coche de Fórmula 1, tiene motor V12 y el sistema KERS que le da 1,200 caballos de fuerza.

Debido a su ligero peso (1,763 libras) es capaz de acelerar 100 km/h (62 mph) en solo 2.2 segundos y alcanzar su velocidad máxima superior a los 520 km/h (323 mph).

Referencias 

Modelos de Ferrri